El término Aral puede referir:

Localidades y municipios 
El Aral, barrio de La Algaba.

Geografía 

 Mar de Aral, un mar interior de Asia Central,
 Mar de Aral Sur y Mar de Aral Norte, mares interiores derivados del anterior,
 Aral, población de Kazajistán,
 Aral, una población de Xinjiang.

Literatura 

 Aral Vorkosigan, personaje de la serie de Miles Vorkosigan escrita por Lois McMaster Bujold.

Empresas 

 Aral AG, una petrolera alemana.
 Revista ARAL, una revista española dedicada al Gran Consumo.